Ова вечна табела пореди фудбалске репрезентације које су учествовале на завршним турнирима Европског првенства у фудбалу по броју одиграних утакмица, победа, пораза, погодака, укупном броју поена, поена пу мечу, итд.

Табела приказује збир поена за све репрезентације које су икада играле завршни турнир. Свака утакмица се посматра као утакмица групне фазе Светског првенства, где се добија три поена за победу, један за нерешен исход и нула за пораз. До Европског првенства 1992. године, за победу су додељивана 2 поена за победу, а од наредног такмичења 3 поена за победу.

По статистичкој конвенцији у фудбалу, утакмице одлучене током продужетака, рачунају се као победе/порази, док се утакмице одлучене извођењем једанаестераца рачунају као нерешене. Репрезентације су рангиране по укупном броју поена, док код истог броја поена одлучују редом: просек поена, гол разлика, те број постигнутих голова на крају.

Вечна табела
Ова табела приказује податке закључно са Европским првенством 2020. године.

Додатна објашњења 

Европско првенство у фудбалу